Я́нис Кру́миньш:
 Круминьш, Янис (1930—1994) — советский латвийский баскетболист, центровой, заслуженный мастер спорта СССР.
 Круминьш, Янис (род. 1992) — латвийский футболист, вратарь.